

Cinema 
 Braddock (1987), regia di Aaron Norris

Geografia 
 Braddock (Dakota del Nord), Stati Uniti d'America
 Braddock (Pennsylvania), Stati Uniti d'America
 Braddock (Cornovaglia), Regno Unito

Altro 
 James J. Braddock, pugile statunitense noto come Cinderella Man
 Elizabeth Braddock, personaggio dei fumetti